Saint Jean Bosco (französisch) steht für:
 Johannes Bosco (1815–1888), Heiliger der römisch-katholischen Kirche, Ordensgründer der Salesianer Don Boscos
 Parc Saint Jean Bosco in Québec, Kanada
 zahlreiche Don-Bosco-Kirchen (Église Saint-Jean-Bosco) im französischen Sprachraum

Siehe auch:
 Liste Johannes Bosco als Namensstifter, San Giovanni Bosco, San Juan Bosco, Don Bosco (Begriffsklärung), Dom Bosco